Соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 28 июля. В соревнованиях принимали участие 44 спортсмена из 33 стран.

Олимпийский чемпион 2008 года китаец Пан Вэй шёл вторым после квалификации, но в финале смог занять только 4-е место. Вице-чемпион Пекина в этом упражнении кореец Чин Джон О выиграл своё второе олимпийское золото в карьере.

Призёры

Рекорды

Соревнования

Квалификация 
В квалификационных соревнованиях спортсмены выполняют 6 серий по 10 выстрелов. В финал выходят 8 спортсменов, показавших лучший результат.

Финал 
В финале спортсмены выполняли по 10 выстрелов. Количество очков за попадание в каждой попытке, в отличие от квалификации, измерялось с точностью до десятой.

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте игр